Der Kookaburra ist eine in Australien ausgegebene Anlagemünze aus Silber.

Die 1-oz-Münzen werden seit 1990 geprägt, wobei die Prägeanstalt The Perth Mint zuerst die 1-oz-Münze mit einem Nennwert von 5 Dollar herausgab. Seit 1992 hat die 1oz-Münze nur noch einen Nennwert von einem australischen Dollar. Auf einer Seite ist das Abbild von Queen Elisabeth II. geprägt, auf der anderen Seite wird das Bild des australischen Vogels Kookaburra, mit jährlich wechselnden Motiven, geprägt.  Die 2-oz-, 10 oz- und 1-kg-Münzen werden erst seit 1991 geprägt.

Größen und Gewichte

Jahrgänge und Auflagen

Einzelnachweise

Weblinks 
  – Die 1 oz Kookaburra, Bildersammlung mit Auflagen und Motiven

Australische Münze
Silbermünze
Wirtschaft (Australien)